Далибор Ђаковић је био југословенски и  српски глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те_
|-
| 1984. || Целовечерњи тхе Кид (ТВ филм) || Бане (као клинац)
|-
| 1986. || Шпадијер-један живот || Пеца
|-
| 1987. || Човек у сребрној јакни (ТВ мини серија) || Срђан
|-
| 1988. || Смрт годишњег доба (ТВ филм) || Дечак
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци